Un siècle est une période de cent années.
 Les Siècles obscurs sont une période de l'histoire de la Grèce antique s'étendant du  au . 
 Le siècle de Périclès est le  grec.
 Le siècle des Lumières est le  européen.
 Le Grand Siècle est le  français.
 Le  est un siècle particulièrement faste dans plusieurs contextes historiques.
 Le siècle américain est l'idée selon laquelle le  a été dominé par la culture américaine.
 Le siècle asiatique est l'idée selon laquelle le  sera dominé par la culture asiatique.
 Le siècle pacifique est l'idée selon laquelle le  sera dominé par la culture des pays bordant l'océan Pacifique.
 Le siècle européen est l'idée selon laquelle le  sera dominé par la culture européenne.
 Le Siècle est un club réunissant des membres influents de la « classe dirigeante » française.
 Le Siècle est un ancien quotidien monarchiste constitutionnel français.

« nouveau siècle » 
 Le Nouveau Siècle est un ancien journal d'extrême-droite français.
 Le Siècle nouveau est une ancienne revue d'extrême-droite française.
 Le Club Nouveau Siècle est un mouvement politique français de gaulliste de gauche, associé à l'UMP.
 Le Nouveau Siècle est un complexe immobilier de Lille.

« siècle de... » 

 Le Siècle des communismes, un ouvrage sur les différentes formes de communisme au .
 Un siècle d'écrivains, une série de documentaires télévisés sur des écrivains français du .
 Le Siècle de la raison est un ouvrage déiste de l'Américain Thomas Paine.

« ... de/du siècle »

Terme générique 
 
 Tournant du siècle
 Mal du siècle
 
 Casse du siècle
 Marché du siècle
 Équipe du siècle

Utilisations particulières 

Évènements
 Armada du siècle, l'édition 1999 de l'Armada de Rouen, dernière du 
 L'Affaire du siècle, campagne associative lancée en 2018 visant à poursuivre en justice l'État français pour son « inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique »
 Partie du siècle, une partie d'échecs
 Photo du siècle, photographie collective de chanteurs yéyés
 Série du siècle 1972 et série du siècle 1974, événements de hockey sur glace

Titres
 La Revue du siècle, ancien mensuel d'extrême-droite français
 La Marche du siècle, ancienne émission de télévision française
 L'Affaire du siècle, série de bandes dessinées fantastique d'humour
 Le Mâle du siècle, film français de 1975
 Le Match du siècle, film britannique de 1999
 Les 100 livres du siècle, un classement de livres

 « enfant du siècle »
 La Confession d'un enfant du siècle, roman d'Alfred de Musset
 Les Petits Enfants du siècle, roman et film français
 Les Enfants du siècle, film français de 1999
 Une enfant du siècle, album d'Alizée

Siècles particuliers

Voir aussi 

 SIECLE (logiciel)
 , traduction anglaise

Homonymie de titre
